Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту в спринтерском многоборье среди мужчин и среди женщин 2015 года прошёл 17—18 января 2015 года на катке  Kardinge в Гронингене, Нидерланды.

Итоговое положение

Мужчины

Женщины

 NS : снялась с соревнования.

Соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2015 году
2015 год в конькобежном спорте
Январь 2015 года
Спортивные соревнования в Гронингене